Pender steht für:

 Pender Island, eine Insel in der kanadischen Provinz British Columbia
 Lady Denison-Pender (Sandbank), eine Sandbank vor den Seychellen
 Baron Pender, ein erblicher britischer Adelstitel

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pender (Nebraska)
 Pender (North Carolina)
 Pender (Virginia)
 Pender County, Verwaltungseinheit in North Carolina

in Kanada:
 Pender Harbour, British Columbia

Personen:
 Dariusz Pender (* 1974), polnischer Rollstuhlfechter
 Harold Pender (1879–1959), US-amerikanischer Elektroingenieur
 Mel Pender (* 1937), US-amerikanischer Leichtathlet
 Patrick Pender (* 1996), deutscher Politiker (CDU)
 Paul Pender (1930–2003), US-amerikanischer Boxer
 William Dorsey Pender (1834–1863), General der Konföderation während des Sezessionskrieges

Siehe auch:
 Penter
 Penther
 Bender